Siddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Siddington, Gloucestershire, England, Gloucestershire, 
 Siddington, Cheshire, England, Cheshire East, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar